Ниже приведён список и описание эпизодов американского ситкома «Друзья», созданного Дэвидом Крейном и Мартой Кауфман в сотрудничестве с Warner Bros. Television для NBC. Сериал начался в 1994 году и завершился десять лет спустя в 2004 году. Всего в эфир вышло 10 сезонов, состоящих из 236 эпизодов.

Обзор сезонов

Список эпизодов

1 сезон: 1994—1995

2 сезон: 1995—1996

3 сезон: 1996—1997

4 сезон: 1997—1998

5 сезон: 1998—1999

6 сезон: 1999—2000

7 сезон: 2000—2001

Специальный эпизод

8 сезон: 2001—2002

9 сезон: 2002—2003

10 сезон: 2003—2004

Специальный эпизод

Примечания

Ссылки 
 

 
Друзья